Hamilton puede referirse a:

Topónimos

Fuera de Estados Unidos 

 Hamilton (Bermudas), capital de Bermudas.
 Hamilton (Ontario), ciudad de la provincia de Ontario (Canadá).
 Hamilton (Escocia), localidad del concejo de South Lanarkshire (Escocia).
 Hamilton (Nueva Zelanda), área metropolitana del distrito de Waikato (Nueva Zelanda).

En Estados Unidos 

 Hamilton (Alabama)
 Hamilton, antiguo nombre de Hamilton City (California).
 Hamilton (Carolina del Norte).
 Hamilton (Colorado).
 Hamilton (Dakota del Norte).
 Hamilton (Georgia).
 Hamilton (Illinois).
 Hamilton (Indiana).
 Hamilton (Iowa).
 Hamilton (Kansas).
 Hamilton (Kentucky).
 Hamilton (Maryland).
 Hamilton (Massachusetts).
 Hamilton (Míchigan).
 Hamilton (Misisipi).
 Hamilton (Misuri).
 Hamilton (Montana).
 Hamilton (Nevada).
 Hamilton Mall, centro comercial en Mays Landing, municipio de Hamilton, Nevada.
 Hamilton (Nueva York), Nueva York.
 Hamilton (villa), Nueva York.
 Hamilton (Ohio), ciudad en el estado de Ohio.
 Hamilton (Pensilvania).
 Hamilton (Texas).
 Hamilton (Virginia).
 Hamilton (Washington).
 Hamilton (Wisconsin).

Como antropónimo 
 Hamilton, un apellido.

Personas

Como apellido 
 Alexander Hamilton, economista y político estadounidense. Primer Secretario del Tesoro.
 Alice Hamilton, médico e investigadora estadounidense.
 Blake Hamilton, baloncestista estadounidense.
 Sir David Hamilton, médico escocés.
 David Hamilton, fotógrafo inglés.
 Earl J. Hamilton, historiador estadounidense.
 Edith Hamilton, escritora y helenista estadounidense.
 Emma Hamilton, conocida como Lady Hamilton, célebre amante de Horatio Nelson.
 Ethan Hamilton, futbolista escocés.
 Francis Buchanan-Hamilton, médico, zoólogo y botánico escocés.
 Hwang Hamilton, marqués de Hamilton.
 Isaac Hamilton, baloncestista estadounidense.
 José Ignacio García Hamilton, historiador, periodista y político  argentino.
 Ker Baillie Hamilton, gobernador británico del sigloXIX.
 Kristen Hamilton, futbolista estadounidense.
 Lewis Hamilton, piloto británico de Fórmula 1.
 Linda Hamilton, actriz estadounidense, nacida el 26 de septiembre de 1956 en Salisbury, Maryland.
 Lisa Gay Hamilton, actriz estadounidense, nacida el 25 de marzo de 1964 en Los Ángeles, California.
 Margaret Hamilton, actriz estadounidense de cine.
 Margaret Hamilton, científica computacional, matemática e ingeniera de sistemas, que desarrolló el software de navegación on-board para el Programa Apolo.
 Nicholas Hamilton, actor australiano.
 Nicolas Hamilton, piloto de automovilismo británico.
 Philip Hamilton (1782-1801), hijo mayor de Alexander Hamilton primer Secretario del Tesoro de los Estados Unidos.
 Richard Hamilton, profesor de Matemáticas en la Universidad de Columbia, Nueva York.
 Richard Hamilton, pintor británico, pionero del arte pop.
 Richard Hamilton, (nacido el 14 de febrero de 1978 en Coatesville, Pensilvania) es un jugador profesional de baloncesto que juega en Detroit Pistons de la NBA.
 Sherman Hamilton, baloncestista canadiense.
 Tom Hamilton, bajista proveniente de Estados Unidos. Fundador de la banda Aerosmith.
 Tyler Hamilton, ciclista estadounidense.
 Virginia Hamilton, autora afroestadounidense de cuentos y novelas infantiles.
 Victoria Hamilton, actriz inglesa de teatro, cine y televisión.
 Sir William Rowan Hamilton, matemático, físico, y astrónomo irlandés.

Como nombre de pila 
 Hamílton Hênio Ferreira Calheiros, futbolista brasileño-togolés.
 Hamilton Naki, asistente de medicina sudafricano.

Otros 
 Hamilton Academical, club de fútbol escocés de la localidad de Hamilton.

 El cráter lunar Hamilton, nombrado en memoria del matemático William Rowan Hamilton. 

 El musical Hamilton, acerca de la vida del político estadounidense Alexander Hamilton.

 Hamilton Watches, una marca de relojes de pulsera.